Maritorne ist 
 eine Figur aus dem Roman Don Quijote, von dem spanischen Schriftsteller Miguel de Cervantes
 die Bezeichnung für ein garstiges, schmutziges Weibsbild